Педаљ може да се односи на:

 Педаљ, стара мјера за дужину

или

 Педаљ (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска